Спектральный класс V — это класс астероидов, самым крупным и наиболее типичным представителем которого является астероид (4) Веста, отсюда и название.

Подавляющее большинство астероидов этого класса находятся на близких орбитах, которые имеют схожие эксцентриситет и наклон, близкие к параметрам орбиты астероида (4) Веста. Астероиды класса V находятся в области, ограниченной с одной стороны орбитами с большой полуосью 2,18 а. е., а с другой стороны резонансной орбитой 2,5 а. е. Это одна из орбит люков Кирквуда, являющейся запретной для астероидов. В данном случае тела на данной орбите будут находиться в орбитальном резонансе с Юпитером 3:1.

Всё это означает, что все или почти все астероиды этого класса, когда-то являлись фрагментами коры Весты и были выбиты из неё в результате какого-то крупного столкновения Весты с другим астероидом. Огромный кратер в южном полушарии Весты, вероятно, является местом этого столкновения. Предполагается, что в результате этого столкновения из Весты было выбито до 1 % её первоначального объёма.

Астероиды класса V умеренно яркие и довольно близки к более общему S классу, которые также в основном состоят из камня, силикатов и железа (хондритов), но в отличие от класса S в них более высокое содержание пироксена.

В спектре астероидов этого класса имеются сильные линии поглощения на длине волны 0,75 мкм, а на длине волны 0,7 мкм наблюдается покраснение спектра. В видимом спектре длин волн эти астероиды имеют сходство с ахондритными метеоритами, которые, вероятно, были выбиты из внешних слоёв Весты.

Спектр астероидов, которые образовались из внутренних частей Весты на длине волны в 1 мкм имеет сходство со спектром диогенитовых метеоритов, поэтому такие объекты были выделены в отдельный класс J.

Большинство астероидов класса V принадлежат к семейству Весты, но не все. Есть астероиды орбиты которых пересекают орбиту Марса ((9969) Брайль) и даже орбиту Земли ((3908) Нюкта).

Существуют также небольшие группы астероидов поблизости от семейства Весты, но они к нему никакого отношения не имеют, а также астероиды, относящиеся к классу V, но находящиеся довольно далеко от семейства Весты.

Примеры астероидов класса V 
 
К классу V относятся следующие астероиды:

 (809) Лундия — из семейства Флоры
 (956) Элиза
 (1459) Магния — орбита во внешней части главного пояса астероидов, слишком далеко от Весты
 (2113) Эрдни
 (2566) Киргизия
 (2579) Спартак
 (2640) Хольстрем

 (2653) Принципия
 (2704) Джулиан Лёве
 (2763) Джинс
 (2795) Лепаж
 (2851) Харбин
 (2912) Лапальма
 (3849) Инциденция
 (3850) Пельтье — орбиты в области семейства Флоры

 (4188) Китеж
 (4278) Гарвей
 (4434) Никулин
 (4796) Льюис
 (4977) Раутгундис
 (5379) Абэхироси

См. также 
 Семейство астероидов
 Промышленное освоение астероидов
 Классификации астероидов
 Список астероидов
 Пояс астероидов

Примечания

Ссылки 
 Типы астероидов

V